Грумман Корпорейшн (, згодом ) — американська авіабудівна компанія, що існувала з 1929 по 1994 рік, один з провідних американських виробників військових та цивільних літаків свого часу.

Компанія була заснована 6 грудня 1929 року Лероєм Грумманом спільно з Дж. Свірбулом і В. Швендлером. У 1994 році об'єдналася з корпорацією Northrop та утворила корпорацію Northrop Grumman Corporation.

Літаки виробництва Grumman Corporation 

 Grumman F4F Wildcat
 Grumman F6F Hellcat
 Grumman F7F Tigercat
 Grumman F8F Bearcat
 Grumman F9F Panther
 Grumman F9F, F-9 Cougar
 Grumman XF10F Jaguar
 Grumman F-11 Tiger
 Grumman F11F-1F Super Tiger
 Grumman F-14 Tomcat
 Grumman G-118
 Grumman FF1
 Grumman F2F
 Grumman F3F
 Grumman XF5F Skyrocket
 Grumman XP-50
 General Dynamics-Grumman F-111B
 Grumman A-6 Intruder
 Grumman XSBF
 Grumman TBF Avenger
 Grumman XTB2F
 Grumman XTSF
 Grumman EA-6B Prowler
 General Dynamics/Grumman EF-111A Raven
 Grumman AF Guardian
 Grumman C-1 Trader
 Grumman E-1 Tracer
 Grumman S-2 Tracker
 Grumman E-2 Hawkeye
 Grumman C-2 Greyhound
 Grumman OV-1 Mohawk
 Grumman X-29

Примітки

Посилання 

  International Directory of Company Histories, Vol. 11. St. James Press, 1995 (via fundinguniverse.com) 
 Grumman profile on Aerofiles.com 
 Grumman Memorial Park History Center 
 WW2DB: Grumman aircraft of WW2 
 1994 Aerial photograph of Bethpage Headquarters 
 Grumman Firecat on multimedia gallery
 Archived 2007 Newsday article on decline of Grumman
 The Grumman Story 1930–1945 

Авіабудівні компанії США
Підприємства, засновані 1929
Зниклі підприємства США